Алба́нська абе́тка () — варіант латинського алфавіту, що використовується для написання албанської мови. Вона складається з 36 літер:

Албанський варіант латинської абетки має такі особливості: Ç, Dh, Ë, Gj, Ll, Nj, Rr, Sh, Th, Xh та Zh.

Вимова

Література
 Скенді, Ставро. 1960. Історія албанського алфавіту: випадок складного культурного та політичного розвитку. Südost-Forschungen: Internationale Zeitschrift für Geschichte, Kultur und Landeskunde Südosteuropas 19:263-284,

Див. також 

 Албанська мова
 Албанська література
 Латинська абетка

Албанська мова
Латинські абетки